Dalena – frazione della città tedesca di Wettin-Löbejün
 Pietro Dalena – storico italiano